El nombre Emily ha sido usado por siete ciclones tropicales en el océano Atlántico:
 Huracán Emily (1981)
 Huracán Emily (1987)
 Huracán Emily (1993)
 Tormenta tropical Emily (1999)
 Huracán Emily (2005)
 Tormenta tropical Emily (2011)
 Tormenta tropical Emily (2017)